Ayisha, Ayesha oder Aysha bezeichnet:

 Ayisha (Äthiopien), einen Ort in Äthiopien
 Ayisha (Woreda), einen Verwaltungsbezirk in Äthiopien
 Ayisha (Fluss), einen Fluss in Äthiopien.
 Aysha (Gattung), eine Gattung aus der Familie der Zartspinnen (Anyphaenidae)
 einen Frachtsegler, gekapert im Ersten Weltkrieg, siehe Ayesha (Schiff)
 Ayesha Curry
 Ayesha Verrall (* 1979), neuseeländische Wissenschaftlerin und Politikerin

Siehe auch:
 Aisha